Le nom de  est celui de plusieurs saints du christianisme. On le retrouve dans de nombreux toponymes, édifices religieux ou autres dont la principale est la ville française de Saint-Étienne dans le département de la Loire.

Toponymes

Court-Saint-Étienne, commune francophone située dans la province du Brabant wallon.
 Woluwe-Saint-Étienne (Sint-Stevens-Woluwe en néerlandais),  est une section de la commune flamande de Zaventem située dans la province du Brabant flamand, en périphérie de Bruxelles.



Saint-Étienne-des-Grès
 Saint-Étienne-de-Beauharnois
 Saint-Étienne-de-Lauzon, à Lévis
 Rivière Saint-Étienne (rivière Saguenay), un affluent de la rivière Saguenay coulant dans Petit-Saguenay, dans la MRC de Le Fjord-du-Saguenay.
 Rivière du Mont Saint-Étienne, un affluent de la rivière Sainte-Anne, coulant dans Lac-Jacques-Cartier et Saint-Ferréol-les-Neiges, dans la Capitale-Nationale.

Aéroport Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, près de Grenoble
 Île Saint-Étienne, île de la Seine, à Melun (Seine-et-Marne)
 Rivière Saint-Étienne, à La Réunion
 Saint-Étienne, quartier de Toulouse.

Ain 
 Saint-Étienne-du-Bois
 Saint-Étienne-sur-Chalaronne
 Saint-Étienne-sur-Reyssouze

Allier 
 Saint-Étienne-de-Vicq

Alpes-de-Haute-Provence 
 Saint-Étienne-les-Orgues

Hautes-Alpes 
 Saint-Étienne-en-Dévoluy, ancienne commune, aujourd'hui Dévoluy
 Saint-Étienne-le-Laus

Alpes-Maritimes 
 Saint-Étienne-de-Tinée
 Saint-Étienne-aux-Monts : nom ancien de Saint-Étienne-de-Tinée

Ardèche 
 Saint-Étienne-de-Boulogne
 Saint-Étienne-de-Fontbellon
 Saint-Étienne-de-Lugdarès
 Saint-Étienne-de-Serre
 Saint-Étienne-de-Valoux

Ardennes 
 Saint-Étienne-à-Arnes

Aube 
 Saint-Étienne-sous-Barbuise

Bouches-du-Rhône 
 Saint-Étienne-du-Grès

Calvados 
 Saint-Étienne-la-Thillaye

Cantal 
 Saint-Étienne-Cantalès
 Barrage de Saint-Étienne-Cantalès
 Lac de Saint-Étienne-Cantalès
 Saint-Étienne-de-Carlat
 Saint-Étienne-de-Chomeil
 Saint-Étienne-de-Maurs

Corrèze 
 Saint-Étienne-aux-Clos

Côtes-d'Armor 
 Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle

Creuse 
 Saint-Étienne-de-Fursac

Dordogne 
 Saint-Étienne-des-Landes, ancienne commune rattachée à Villefranche-du-Périgord
 Saint-Étienne-de-Puycorbier

Eure 
 Saint-Étienne-du-Vauvray
 Saint-Étienne-l'Allier
 Saint-Étienne-sous-Bailleul

Gard 
 Saint-Étienne-de-l'Olm
 Saint-Étienne-des-Sorts

Gironde 
 Saint-Étienne-de-Lisse

Hérault 
 Saint-Étienne-d'Albagnan
 Saint-Étienne-de-Gourgas
 Saint-Étienne-Estréchoux

Ille-et-Vilaine 
 Saint-Étienne-en-Coglès, ancienne commune aujourd'hui intégrée à Maen Roch

Indre-et-Loire 
 Saint-Étienne-de-Chigny

Isère 
 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
 Saint-Étienne-de-Crossey

Landes 
 Saint-Étienne-d'Orthe

Loire 
 Saint-Étienne
 Saint-Étienne-le-Molard

Haute-Loire 
 Saint-Étienne-du-Vigan
 Barrage de Saint-Étienne-du-Vigan
 Saint-Étienne-Lardeyrol
 Saint-Étienne-près-Allègre (ancienne dénomination de Sainte-Marguerite)
 Saint-Étienne-sur-Blesle

Loire-Atlantique 
 Saint-Étienne-de-Mer-Morte
 Saint-Étienne-de-Montluc

Lot-et-Garonne 
 Saint-Étienne-de-Fougères
 Saint-Étienne-de-Villeréal

Lozère 
 Saint-Étienne-du-Valdonnez
 Saint-Étienne-Vallée-Française

Marne 
 Saint-Étienne-au-Temple
 Saint-Étienne, ancienne commune, aujourd'hui intégrée à Saint-Ouen-Domprot
 Saint-Étienne-sur-Suippe

Moselle
 Ensemble scolaire Saint-Etienne

Oise 
 Saint-Étienne-Roilaye

Orne 
 Saint-Étienne, ancienne commune, aujourd'hui intégrée à Saint-Aubin-de-Courteraie

Pas-de-Calais 
 Saint-Étienne-au-Mont

Puy-de-Dôme 
 Saint-Étienne-des-Champs
 Saint-Étienne-sur-Usson

Pyrénées-Atlantiques 
 Saint-Étienne-de-Baïgorry
 Sauguis-Saint-Étienne
 Saint-Étienne, ancienne commune, aujourd'hui intégrée à Sauguis-Saint-Étienne

Rhône 
 Saint-Étienne-des-Oullières
 Saint-Étienne-la-Varenne

Saône-et-Loire 
 Saint-Étienne-en-Bresse

Savoie 
 Saint-Étienne-de-Cuines

Haute-Savoie 
 Saint-Étienne, ancienne commune, aujourd'hui intégrée à Bonneville

Seine-Maritime 
 Saint-Étienne-du-Rouvray

Deux-Sèvres 
 Saint-Étienne-la-Cigogne

Tarn-et-Garonne 
 Saint-Étienne-de-Tulmont
 Saint-Étienne, ancienne commune, aujourd'hui intégrée à Lacour

Vendée 
 Saint-Étienne-de-Brillouet
 Saint-Étienne-du-Bois

Vosges 
 Saint-Étienne-lès-Remiremont

Saint-Étienne, Sankt Stephan en allemand, commune suisse du canton de Berne

Édifices religieux 

 Cathédrale Saint-Étienne à Passau (Bavière)

 Cathédrale Saint-Étienne, à Vienne

 Église Saint-Étienne de Butgenbach (Province de Liège)
 Église Saint-Étienne à Court-Saint-Étienne (Province du Brabant Wallon)
 Église Saint-Étienne à Ohain (Province du Brabant Wallon)
 Église Saint-Étienne à Braine-l'Alleud (Province du Brabant Wallon)
 Église Saint-Étienne à Seilles (Province de Namur)
 Église Saint-Étienne à Waha (Province du Luxembourg)

 
 Cathédrale Saint-Étienne, à Agde
 Cathédrale Saint-Étienne, à Auxerre
 Cathédrale Saint-Étienne, à Besançon
 Cathédrale Saint-Étienne, à Bourges
 Cathédrale Saint-Étienne, à Cahors
 Cathédrale Saint-Étienne, à Limoges
 Cathédrale Saint-Étienne, à Meaux
 Cathédrale Saint-Étienne, à Metz
 Cathédrale Saint-Étienne, à Sens, dans l'Yonne
 Cathédrale Saint-Étienne, à Toulouse
 Chapelle Saint-Étienne, au Mont-Saint-Michel
 Collégiale Saint-Étienne, à Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre)
 
 Église Saint-Étienne à Ars-en-Ré
 Église Saint-Étienne, à Beauvais
 Église Saint-Étienne, à Blancafort
 Église Saint-Étienne, à Brie-Comte-Robert
 Église Saint-Étienne, ancienne abbatiale de l'abbaye aux Hommes, à Caen
 Église Saint-Étienne à Dijon
 Église Saint-Étienne, à Dreux
 Église Saint-Étienne, à Faucon-de-Barcelonnette 
 Église Saint-Étienne, à Jargeau
 Église Saint-Étienne, à Lyon
 Église Saint-Étienne, à Marcoux
 Église Saint-Étienne, à Mayence
 Église Saint-Étienne-le-Dépensier à Metz
 Église Saint-Étienne, à Mulhouse
 Église Saint-Étienne, à Nevers
 Église Saint-Étienne Martyr, à Niozelles
 Église Saint-Étienne-du-Mont, à Paris
 Église Saint-Étienne, à Saint-Étienne-les-Orgues
 Église Saint-Étienne, à Saint-Pierre
 Église Saint-Étienne à Strasbourg
 Église Saint-Étienne, à Villemus
 Temple Saint-Étienne
 Temple Saint-Étienne, à Mulhouse

 Basilique Saint-Étienne de Pest à Budapest

 Basilique Saint-Étienne de Jérusalem, lieu saint, fondation d'Eudocie

 Église Saint-Étienne, à Aoste (Vallée d'Aoste)

 Église Saint-Étienne à Sremska Mitrovica

 Église réformée Saint-Étienne à Montcherand
 Église réformée Saint-Étienne à Moudon

Personnages, institutions et autres 

 Jean-Paul Rabaut de Saint-Étienne (1743-1793), député de la Convention nationale
 Saint Étienne, un groupe de musique britannique
 Christian Saint-Étienne (1951-), un économiste français.
 Plusieurs , dont Étienne le premier martyr, et le roi Étienne  de Hongrie.
 Couronne de saint Étienne, symbole de la monarchie hongroise.
 Saint-Étienne modèle 1907 , la mitrailleuse lourde standard de l'armée française en 1914.
 Galerie St. Etienne, une galerie d'art expressionniste new-yorkaise, fondée en 1939 par Otto Kallir

Voir aussi
 
 
 
 , saints et bienheureux de ce nom

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France